Козирев (в українських джерелах зустрічається також написання Козирєв) — російське прізвище. Відомі носії:
 Козирев Андрій Володимирович — російський державний і політичний діяч, дипломат, Міністр закордонних справ Росії (1990—1996).
 Козирєв Леонід Вікторович (1989—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козирев Михайло Натанович (1967) — російський радіопродюсер, актор, радіоведучий, актор.
 Козирєв Микола Володимирович (1903—?) — український радянський партійний діяч, голова Львівського облвиконкому.
 Козирєв Микола Кузьмич (1938—2022) — український правозахисник, філософ, громадсько-політичний діяч, народний депутат ВР СРСР, делегат I З'їзду народних депутатів СРСР.
 Козирев Микола Олександрович (1908—1983) — радянський астроном-астрофізик.
 Козирєв Микита Іванович ( 1993) — російський відеоблогер, пародист та музикант
 Козирєв Павло Генріхович (1969) — голова міста Українка з 2002 року.
 Козирев Павло Григорович (1919—1991) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Козирєв Федір Єфремович (1908—1957) — партійний діяч

 Козирєва (Чубарова) Римма Василівна (1928—1983) — радянський історик, археолог і фахівець з неоліту Сахаліну. Кандидат історичних наук.

Див. також 
 2536 Козирев — астероїд головного поясу

Російські прізвища